Familie
 Baeyens, Belgisch adellijk geslacht

Personen met de achternaam Baeyens
 Alfons Baeyens, Belgisch vakbondsbestuurder
 Armand Baeyens, Belgisch wielrenner
 August Baeyens, Belgisch violist en componist
 Dominique Baeyens, Belgische volleybalspeler en -coach
 Jan Baeyens, Belgisch wielrenner
 Julie Baeyens, Belgisch judoka
 Steph Baeyens, Belgisch acteur
 Veerle Baeyens, Belgisch politicus